Pressburger ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Pressburger (1885–1951), österreichischer Filmproduzent
 Chava Pressburger (1930–2022), israelische Künstlerin
 Emeric Pressburger (1902–1988), ungarisch-britischer Drehbuchautor, Filmregisseur und Filmproduzent
 Fred Pressburger (1915–1998), österreichisch-amerikanischer Filmschaffender
 Gertrude Pressburger (1927–2021), österreichische Holocaustüberlebende
 Giorgio Pressburger (1937–2017), italienischer Theaterregisseur und Autor
 Richard Preßburger (1862–1938), österreichischer Jurist

Siehe auch:

 Presburger